Centelles puede  referirse a:

 Centellas (Centelles en catalán): Localidad de la provincia de Barcelona (España).
 Centelles (linaje): familia nobiliaria valenciana. (España)
 Centelles, Agustí: fotógrafo especializado en la Guerra Civil Española.
 Centelles, Álex: futbolista de la U.D. Almería.